Riehl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rüdiger Riehl
 Torben Riehl